Fournier ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več znanih osebnosti:
 Alain-Fournier (pravo ime Henri-Alban Fournier) (1886 – 1914), francoski pisatelj in vojak
 Emile-Fernand Fournier (1883 – 1974), francoski general
 Francine Fournier (rojena 1972), ameriški fotomodel
 François Ernest Fournier (1842 – 1934), francoski admiral
 Georges Fournier (1881 – 1954), francoski astronom
 Henri Fournier
 Henri Fournier (1871 – 1919), francoski dirkač
 Henri Fournier, general
 Jack Fournier
 Jack Fournier (1889 – 1973), ameriški igralec baseballa
 Jack Fournier (1892 – 1966), kanadski hokejist
 Pierre Fournier (1906 – 1986), francoski violončelist
 Sébastien Fournier (rojen 1971), švicarski nogometaš

Drugo 

 Fournier - krater na Marsu poimenovan po Georgesu Fournieru

Glej tudi 

 Fourier